Vegetativ kan syfta på: 

Vegetativ förökning – ett begrepp inom botaniken
Vegetativt tillstånd – en medicinsk term för en patient

Se även
Vegetation – en allmän term för växtlivet i ett område